Geisterschloss steht für:

 Geisterschloss (Wiener Prater), Geisterbahn in Österreich
 Das Geisterschloss, Originaltitel The Haunting, US-amerikanischer Horrorfilm von Jan de Bont (1999)
 Das Geisterschloss (Spiel), ein von Virginia Charves entwickeltes Brettspiel (1989)

Siehe auch:
 Gespensterschloss (Begriffsklärung)
 Spukschloss